Гринченко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Гринченко, Анатолий Гаврилович (род. 1941) — советский деятель производства, новатор.
 Гринченко, Андрей Викторович (род. 1986) — украинский футболист, защитник.
 Гринченко, Борис Дмитриевич (1863—1910) — русский украинский писатель, учёный, переводчик, общественный и политический деятель. Автор первого фундаментального «Словаря украинского языка».
 Гринченко, Виктор Тимофеевич (род. 1937) — советский учёный в области акустики и механики жидкостей.
 
 Гринченко, Вячеслав Александрович (1938—1998) — советский оперный певец, Народный артист СССР (1980).
 Гринченко, Дмитрий — украинский боксёр-любитель.
 Гринченко, Мария Николаевна (1863—1928) — русская, украинская и советская писательница, жена Б. Д. Гринченко.
 
 Гринченко, Пётр Дмитриевич — русский полковник, георгиевский кавалер
 Гринченко, Симона Исааковна (1918—1964) — деятель советских спецслужб, жена В. В. Гринченко.
 Гринченко, Тимофей Устинович (1899—1968) — советский военный деятель, генерал-майор.